

Населені пункти та їхні частини
 Посвентне — гміна в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Посвентне — гміна в Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Посвентне — гміна в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Посьвентне — село в гміні Осечниця Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Посьвентне — село в гміні Іновлудз Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Посьвентне — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Посьвентне — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Посьвентне — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Посьвентне — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Посьвентне — частина міста Гліноєцьк у Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Длуґосьодло в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Ґрембкув у гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Єжево в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Біла в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Обрите в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Яблонна-Ляцька в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Посьвентне — частина села Оторово в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Посьвентне — осада в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства

Примітки